André Rey peut désigner :
 André Rey (1905-1995), homme politique français, député de Haute-Garonne ;
 André Rey (1906-1965), psychologue suisse ;
 André Rey (1923-2013), dessinateur de bandes dessinées français ;
 André Rey (1948-), footballeur français.